Bioenergetica (biologie). Een onderzoeksgebied binnen de biologie, dat zich bezighoudt met de energiehuishouding van biologische systemen.
 Bio-energetica (therapie). Een lichaamsgerichte psychotherapievorm.